Jack Crawford ha battuto in finale il detentore del titolo Ellsworth Vines 4–6 11–9 6–2 2–6 6–4.

Teste di serie
 Ellsworth Vines (finalista)
 Jack Crawford (campione)
 Henri Cochet (semifinali)
 Bunny Austin (quarti di finale)
 Clifford Sutter (quarto turno)
 Fred Perry (secondo turno)
 Jiro Satoh (semifinali)
 Harry Lee (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1933